Die 15. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1973 in Teheran (Iran) ausgetragen. Das Turnier begann am 13. April und endete am 27. April. Sieger wurde der Gastgeber durch einen 2:0-Sieg im Finale gegen Japan.

Modus 
Die 14 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils drei oder vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Iran wurde zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1973 auf rsssf.com (englisch)

1973
Fußballveranstaltung 1973
Fußball (Iran)
Sportveranstaltung in Teheran